Lubudi peut être :
 Lubudi, localité de la province du Lualaba au Congo-Kinshasa ;
 Lubudi, territoire de la province du Lualaba au Congo-Kinshasa ;
 Lubudi, rivière de la province du Lualaba et du Haut-Lomami au Congo-Kinshasa , affluent du Lwalaba ;
 Lubudi, rivière de la province du Kasaï et du Kasaï central au Congo-Kinshasa , affluent de la Sankuru.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme